William Spence peut désigner :
 William Spence, entomologiste britannique ;
 William Blundell Spence, artiste, musicien, peintre et un amateur vendeur d'art britannique ;
 William Spence (1867-?), joueur international anglais de rugby à XV ;
  (1875-1954), homme politique britannique.